Yeşilova (district), een Turks district in de provincie Burdur
 Yeşilova (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yeşilova